Dorfeuille peut faire référence à : 

Pierre-Paul Gobet dit Dorfeuille (1745-1806), acteur, auteur et directeur de théâtre français ;
Antoine Dorfeuille (1754-1795), comédien et révolutionnaire français ;
Étienne Dorfeuille (1892–1962), coureur cycliste français ;
Roland Dorfeuille (1943-), acteur haïtien.

Homonymie de patronyme